KFB steht für:
 Kraftfahreignungsberater
 Karlsruher Fußball-Bund
 Katholische Fachhochschule Berlin
 Katholische Frauenbewegung Österreichs
 Kaufmann für Bürokommunikation
 Kinderfreibetrag
 Kommunistische Falkenbewegung
 Kostenfestsetzungsbeschluss
 Kreisfeuerwehrbereitschaft
 Karosserie- und Fahrzeugbau

kfb steht für:
 Kolami (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

KFB